Next Step steht für:

 NeXTStep, Computer-Betriebssystem

The Next Step steht für:

 The Next Step (Album), Jazzalbum von Jessica Williams
 The Next Step (Band), österreichische Band
 The Next Step (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie